Сарипуль, или Сари-Пуль — топоним:

Афганистан 
 Сарипуль — город в Афганистане
 Сари-Пуль — провинция в Афганистане.

Таджикистан 
 Сарипуль — село в Лахшском районе Таджикистана.
 Сарипуль — село в Таджикабадском районе Таджикистана.
 Сарипуль — село в районе Сангвор Таджикистана.